Стоенешти има више значења:

 Стоенешти (Арђеш), насеље у округу Арђеш у Румунији
 Стоенешти (Олт), насеље у округу Олт у Румунији
 Стоенешти (Прахова), насеље у округу Прахова у Румунији
 Стоенешти (Бериславешти), насеље у округу Валча у Румунији
 Стоенешти (Стоенешти, Валча), насеље у округу Валча у Румунији
 Стоенешти (Флорешти-Стоенешти), насеље у округу Ђурђу у Румунији
 Стоенешти (Стоенешти, Ђурђу), насеље у округу Ђурђу у Румунији
 Општина Стоенешти (Арђеш), општина у округу Арђеш у Румунији
 Општина Стоенешти (Олт), општина у округу Олт у Румунији
 Општина Стоенешти (Валча), општина у округу Валча у Румунији
 Општина Стоенешти (Ђурђу), општина у округу Ђурђу у Румунији